Усулутан может означать:

 Усулутан — вулкан в Сальвадоре.
 Усулутан — департамент в Сальвадоре.
 Усулутан — город в Сальвадоре.